Move Like This – siódmy studyjny album amerykańskiego zespołu nowofalowego The Cars wydany 10 maja 2011 roku.

Lista utworów 

Wszystkie piosenki na płycie, zostały napisane przez Rica Ocaska.

Twórcy 
 Ric Ocasek – śpiew, gitara rytmiczna
 David Robinson – perkusja, bębny, chórki
 Elliot Easton – gitara prowadząca, chórki
 Greg Hawkes – gitara basowa, keyboard, perkusja, saksofon, chórki

Produkcja 
 Jacknife Lee, The Cars – producent
 Sam Bell – inżynier dźwięku
 Vlado Meller – mastering

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy Hear Music